Gigny, commune française du Jura
 Gigny, commune française de l'Yonne

Voir aussi 
Gigny-Bussy, commune française de la Marne
Gigny-sur-Saône, commune française de Saône-et-Loire